И́горь Влади́мирович Ковалёв (род. 16 марта 1963 года, Красноярск) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, почётный работник науки и техники РФ. Бывший ректор Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнёва (с 2010 года, после Г. П. Белякова, по 2017 год). Академик РИА, член-корреспондент САН ВШ, член IEEE форума «Образовательные технологии и общество». Является автором около 250 монографий, научных работ и УМК, автор 40 запатентованных свидетельств на программные разработки.

Биография 
Родился в Красноярске в 1963 году. Всё его детство и юношество прошло в учёбе. В 1978 окончил музыкальную школу № 7, спустя два года с золотой медалью окончил среднюю школу № 34. В период между окончанием музыкальной школы и средней школы обучался заочно в физико-математической школе при МФТИ.

В 1980 году поступил в Красноярский политехнический институт по специальности «Автоматика и телемеханика», который окончил в 1985. До 1988 года под руководством Б. П. Соустина проходил обучение в аспирантуре, после чего занялся преподавательской работой. В 1993 стал доцентом кафедры системного анализа и исследования операций (САиИО) КИКТ (СибГАУ), а затем работал профессором этой же кафедры. Уже тогда Игорь Владимирович являлся Главным учёным секретарём СО РИА, основателем и руководителем которого был академик М. Ф. Решетнёв.

С 2007 по 2009 работал проректором по науке СибГАУ, занимаясь вопросами подготовки кадрового состава, финансирования и организации учебного процесса. В 2009 прошёл переподготовку по специальности «Менеджмент организации» в ФГОУ ВПО КрасГАУ. С 2010 года, после ухода в отставку Геннадия Белякова, Игорь Ковалёв избран ректором СибГАУ и занимал этот пост до октября 2017 года.

Главный редактор и председатель редакционного совета научного журнала «Сибирский журнал науки и технологий».

Достижения 
Является одним из известных учёных Красноярска. Ему присвоено звание Ведущий профессор СибГАУ, а его работы зарегистрированы в Роспатенте и Отраслевом фонде алгоритмов и программ (ВНТИЦ). Помимо почётных должностей академика РИА, члена-корреспондента САН ВШ и члена Восточно-европейской подгруппы Международного IEEE форума «Образовательные технологии и общество» Игорь Владимирович также является стипендиатом программы Президента РФ по поддержке докторов наук, лауреатом грантовой программы ICTP-Trieste (Италия) и многократным лауреатом стипендии Немецкой службы академических обменов (DAAD). В 2011 году избран Президентом краевого Союза научных и инженерных общественных организаций.

Награды 
Имеет государственные награды, награды Федерации космонавтики и НПО ПМ.
 Почётный работник науки и техники Российской Федерации
 Премия Правительства Российской Федерации имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности (2011) — за создание интегрированной системы формирования, подготовки, закрепления и профессионального роста специалистов и научных кадров для ракетно-космической промышленности

Критика 
Под данным проекта «Диссеропедия российских журналов» вольного сетевого сообщества «Диссернет» И. В. Ковалёв являлся научным руководителем 9 диссертантов в чьих диссертациях были обнаружены некорректные заимствования.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Ковалёв, Игорь Владимирович  в Диссеропедии

Выпускники Красноярского государственного технического университета
Лауреаты премии Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина
Преподаватели СибГАУ имени академика М. Ф. Решетнёва
Ректоры СибГАУ